El Mini, una sèrie de diferents models d'automòbil produïts per BMW des del 2000. Hi ha diferents models de cotxe amb el nom "Mini Cooper", com ara el Mini Hatch, el Mini Convertible, el Mini Clubman, el Mini Countryman, el Mini Coupé, el Mini Roadster, i el Mini Paceman
 Un model de Mini anomenat "Mini Cooper" fou construït per la British Motor Corporation entre 1961 i 1971, i posteriorment entre 1990 i 2000. John Cooper, propietari de la Cooper Car Company i dissenyador i constructor de Fórmula 1 i cotxes de ral·li, va veure el potencial del Mini original per a la competició, i va treballar conjuntament amb Issigonis, el dissenyador del Mini original.